Risdonius är ett släkte av spindlar. Risdonius ingår i familjen Anapidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Risdonius